Leandro ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist griechischer Herkunft. Für die Etymologie siehe unter Leander. Der Name ist im italienischen, spanischen und portugiesischen Sprachraum verbreitet.

Varianten 
 Leander (deutsch)
 Léandre (französisch)
 Леандер (russische Schreibweise)

Namensträger

Vorname 

 Leandro Alberti (1479–1552), italienischer Dominikaner und Historiker

 Leandro Augusto (* 1977), brasilianisch-mexikanischer Fußballspieler

 Leandro Bacuna (* 1991), niederländischer Fußballspieler

 Leandro Barbosa (* 1982), brasilianischer Basketballspieler
 Leandro Barreiro (* 2000), luxemburgischer Fußballspieler
 Leandro Barrera (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Leandro Bassano (1557–1622), italienischer Maler und einer der vier Söhne von Jacopo Bassano

 Leandro Blanco (* 1974), dominikanisch-deutscher Schauspieler

 Leandro Bottasso (* 1986), argentinischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Leandro Castán (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Leandro Castellani (* 1935), italienischer Dokumentarfilmer und Fernsehregisseur
 Leandro Cufré (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Leandro Damião (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Leandro de Deus Santos (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Leandro Faggin (1933–1970), italienischer Radrennfahrer
 Leandro Fernández de Moratín (1760–1828), spanischer Dramenautor
 Leandro Fernández (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Leandro Firmino (* 1978), brasilianischer Schauspieler
 Leandro Fonseca (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Leandro Gallerano (1580–1632), italienischer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Leandro Gómez (1811–1865), uruguayischer Militär und Politiker
 Leandro Grech (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Leandro Greco (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Leandro Grimi (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Leandro Guaita (* 1985), italienisch-argentinischer Fußballspieler
 Leandro Izaguirre (1867–1941), mexikanischer Maler
 Leandro Lutz (* 1982), brasilianischer Biathlet und Skilangläufer

 Leandro Kappel (* 1989), niederländischer Fußballspieler

 Leandro Mendoza (General) (1946–2013), philippinischer General und Politiker
 Leandro Messineo (* 1979), argentinischer Radrennfahrer
 Leandro Moldes (* 1986), Schweizer Sänger
 Leandro Müller (* 1978), brasilianischer Schriftsteller
 Leandro Noli (* 1939), ehemaliger uruguayischer Straßenradrennfahrer
 Leandro de Oliveira (1982–2021), brasilianischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Leandro Paris (* 1995), argentinischer Mittelstreckenläufer
 Leandro Peñalver (* 1961), kubanischer Leichtathlet

 Leandro Ribela (* 1980), brasilianischer Biathlet und Skilangläufer
 Leandro Riedi (* 2002), Schweizer Tennisspieler
 Leandro Rinaudo (* 1983), italienischer Fußballspieler

 Leandro Romagnoli (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Leandro Salino do Carmo (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Leandro Santos (Badminton) (* 1971), brasilianischer Badmintonspieler
 Leandro dos Santos Oliveira (* 1986), brasilianischer Fußballspieler

 Leandro Somoza (* 1981), argentinischer Fußballspieler

 Leandro Tatu (* 1982), ehemaliger brasilianischer Fußballspieler
 Leandro Zazpe (Leandro Agustín Zazpe Rodríguez; * 1994), uruguayischer Fußballspieler

Zwischenname 

 Fábio Leandro Freitas Gouveia Carvalho (* 2002), englisch-portugiesisch-osttimoresischer Fußballspieler, siehe Fábio Carvalho (Fußballspieler, 2002)
 José Leandro Andrade (1901–1957), uruguayischer Fußballspieler
 Victor Leandro Bagy (* 1983), brasilianischer Fußballtorwart
 Nei Leandro de Castro (* 1940), brasilianischer Schriftsteller
 José Leandro Ferreira alias Leandro (* 1959), brasilianischer Fußballspieler
 Rafael Leandro Thomaz (* 1993), brasilianischer Fußballspieler

Familienname 
 Ilídio Pinto Leandro (1950–2020), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Viseu
 Jacqui Quinn-Leandro (* 1965), Kommunikationsexpertin in Antigua

Künstlername 
 Leandro (Sänger) (Luís José Costa; 1961–1998), brasilianischer Sänger

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname